Derrick May (musicus)
 Derrick May (atleet)